Dieser Artikel behandelt die Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland sowie der Qualifikation dazu. Schweden nimmt zum neunten Mal an der Endrunde teil und gehört damit zusammen mit Deutschland und Norwegen zu den drei europäischen Mannschaften, die sich bisher jedes Mal qualifizieren konnten. Die Schwedinnen wurden bei der letzten Teilnahme 2019 Dritte.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Irland, Finnland, die Slowakei und erstmals Georgien. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt, der Gruppenzweite ist für die Playoffspiele qualifiziert.

Die Schwedinnen starteten im September 2021 mit einem 1:0-Sieg in der Slowakei und einem 4:0-Heimsieg gegen Georgien. Im Oktober gewannen sie in Irland durch ein Eigentor einer Irin mit 1:0. Das Länderspieljahr schlossen sie mit Heimsiegen gegen Finnland (2:1) und die Slowakei (3:0) ab. Nach dem Gewinn des Algarve-Cup 2022 im Februar gelang ihnen im April zunächst mit 15:0 in Georgien der höchste Auswärtssieg und fünf Tage später mit einem 1:1 nach 0:1-Rückstand gegen Irland als erster europäischer Mannschaft die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde. Bei der wegen der COVID-19-Pandemie dazwischen geschobenen EM 2022 erreichten sie im Juli das Halbfinale, wo sie aber mit 0:4 gegen Gastgeber England eine ihrer acht höchsten Niederlagen kassierten und ausschieden. Das letzte Spiel der Qualifikation gewannen sie dann in Finnland mit 5:0, wobei Olivia Schough ihr 100. Länderspiel bestritt.

Insgesamt wurden in den acht Spielen 26 Spielerinnen eingesetzt, von denen 17 mindestens in der Hälfte der Spiele und Filippa Angeldal, Magdalena Eriksson, Lina Hurtig, Fridolina Rolfö und Schough in allen Spielen eingesetzt wurden. Nur einmal fehlte Jonna Andersson. Im Tor stand fünfmal Hedvig Lindahl und dreimal Jennifer Falk. Die Kapitänsbinde trug fünfmal Rekordnationalspielerin Caroline Seger und dreimal Eriksson.

Beste Torschützinnen waren mit je fünf Toren Lina Hurtig und Fridolina Rolfö, einmal weniger traf Filippa Angeldahl. Insgesamt erzielten zwölf Schwedinnen 31 Qualifikationstore, zudem profitierten sie von einem Eigentor.

Abschlusstabelle

Spiele

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im Herbst 2022 mit Spielen gegen Spanien und Frankreich. Im November reist die Mannschaft zu einem Spiel gegen den WM-Co-Gastgeber nach Australien.

Für die Vorbereitung und Spiele der Gruppenphase in Neuseeland bezieht die Mannschaft den NZ Campus of Innovation and Sport, drei Meilen außerhalb des Zentrums von Wellington.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Schwedinnen Topf 1 zugeordnet. Sie konnten somit nicht in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Titelverteidiger USA, Europameister England oder Deutschland gelost werden. Letztlich wurde Schweden Gruppenkopf der Gruppe G mit Italien, Afrikameister Südafrika und Argentinien, die in Neuseeland spielt. Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft das Achtelfinale der K.-o.-Runde in Australien bestreiten, gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe E mit den beiden Finalisten der letzten WM (USA und Neuseeland) am 6. August in Melbourne bzw. Sydney. Bei einem Sieg würde die Mannschaft dann wieder nach Neuseeland zurückkehren, wo Viertel- und Halbfinale stattfinden würden, ehe es zum Finale wieder nach Australien gehen würde.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Schweden
2023